Mužská čtyřhra Chengdu Open 2016 probíhala na přelomu září a října 2016. Do deblové soutěže čchengtského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Jednalo se o premiérový ročník události hrané v S’-čchuanském mezinárodním tenisovém centru.

Vítězem čtyřhry se stal nejvýše nasazený americko-jihoafrický pár Rajeev Ram a Raven Klaasen, který ve finále zdolal španělsko-polské turnajové čtyřky Pabla Carreña Bustu s Mariuszem Fyrstenbergem výsledkem 7–6 a 7–5. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali třetí společnou trofej, po červnovém Gerry Weber Open druhou v probíhající sezóně.

Nasazení párů 
  'Raven Klaasen /  Rajeev Ram (vítězové)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (1. kolo)  Dominic Inglot /  Nenad Zimonjić (1. kolo)
  Pablo Carreño Busta /  Mariusz Fyrstenberg (finále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Chengdu Open
Tenis v Číně v roce 2016
ATP World Tour 2016